Bastan bezeichnet:
 Bustan, ein Obstgarten

Bastan heißen:
 Bastan (Gave de Pau), Nebenfluss des Gave de Pau, Frankreich

 Hanafy Bastan (1922–1995), ägyptischer Fußballspieler